Независимост може да се отнася за:
 Независимост, състояние на пълна автономност.
 Независимост на България
 „Независимост (вестник)“, български вестник.
 Независимост (1989 – 1990), първият свободен вестник след 10 ноември 1989 г.

Транспорт 
 Независимост, площад в Елин Пелин (град)
 Независимост, площад в София
 Независимост, площад във Варна

Вижте също 
 Индипендънс (пояснение)